Евге́ний Ми́шин:
 Мишин, Евгений Александрович (род. 1976) — российский культурист, участник турнира «Мистер Олимпия».
 Мишин, Евгений Васильевич (1921—1992) — Герой Советского Союза.
 Мишин, Евгений Трофимович (1920—2017) — советский государственный деятель, генерал-майор.